Карс () — місто в Туреччині, центр однойменної провінції
 Карс — провінція Туреччини
 Карс — гора (2330 м) хребта Селвесен, на острові Південна Джорджія, Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови